Альфонсо I:
 Альфонсо I (король Астурии) (? — 757) — король Астурии, правивший в 739—757 годах.
 Альфонсо I (король Арагона) (1073—1134) — король Арагона.
 Альфонсо I д’Эсте (1476—1534) — герцог Феррары, Модены и Реджио (1505—1534), участник Итальянских войн и войн Камбрейской Лиги, третий муж Лукреции Борджиа.

См.также 
 Афонсу I Великий (1109—1185) — первый король Португалии после провозглашения 26 июля 1139 её независимости от королевства Леон.